Mascula – antica località della provincia romana dell'Africa proconsolare (attuale Khenchela)
Diocesi di Mascula – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica